Аквила има више значења:
 Аквила, јединствен препознатљив симбол поједине римске легије
 Аквила (Тексас)
 Аквила (Охајо)